Patrologia Orientalis (Восточная патрология) — собрание сочинений христианских авторов,  на сирийском, армянском, арабском, грузинском, церковнославянском, коптском и геэз языках; третья часть «Полного курса патрологии» (Patrologiæ Cursus Completus), первая часть — Patrologia Latina, вторая часть — Patrologia Græca. Была составлена уже после смерти Миня.

Жак Поль Минь имел намерение издать раннехристианские тексты, сохранившихся на восточных языках, но эти планы не осуществились при его жизни. В 1894 году профессор Парижского католического института Рене Граффан () издал первый том «Сирийской патрологии» (Patrologia Syriaca), но серия не имела продолжения. После Конгресса ориенталистов, проходившего в 1897 году в Париже, «Сирийская патрология» была заменена новой серией, получившей название «Восточная патрология» («Patrologia Orientalis»). При академическом цитировании «Patrologia Orientalis» позднее будет принято указывать, что текст находится в данном издании (что обозначается аббревиатурой РО), номер тома и номер столбца издания. В эту серию было решено включать тексты не только на сирийском, но и на других восточных языках: армянском, арабском, коптском, геэз, грузинском, церковнославянском. Серия включает литургические тексты, связанные с агиографией; критические издания Библии; богословские труды; проповеди и письма.

Граффан стал редактором серии, к нему присоединился Франсуа Но (). Первый том в серии был издан в 1904 году. После смерти Граффана попечение о серии взял на себя Максимилиан, принц Саксонский (), которого в 1951 году сменил племянник Рене Граффана Франсуа Граффан (). К 1984 году был издан сорок один том.

Тома

Том 1. 1904. 705 страниц 
 I. Книга тайн неба и земли / текст эфиопский опубликован и переведен J. Perruchon II. История патриархов Коптской церкви Александрии (S. Mark to Benjamin I) / арабский текст публикация, перевод и аннотация B. Evetts. Sawirus ibn al-Muqaffa (Bishop of el-Ashmunein).
 III. Синаксарь арабских яковитов (коптская редакция)/ арабский текст публикация, перевод и аннотация  René Basset 
 IV. Синаксарь эфиопов, месяцы: пайни, эпифи, месори / par Ignazio Guidi. I, Mois de Sanê Том 2. 1907. 688 страниц 
Тексты на коптском, геэз, греческом, латинском, сирийском языках
 I -  «Житие Севира Антиохийского», Псевдо-Захарии Ритора,
 II - Коптские апокрифы: Евангелие двенадцати апостолов и Евангелие от Варфоломея / E. Revillout,
 III -  «Житие Севира Антиохийского», Иоанна, настоятеля монастыря бар-Афтонья / M.A. Kugener,
 IV - Греческие версии актов персидских мучеников (пострадавших) при Шапуре II / Hippolyte Delehaye S.J.,
 V - Книга Иова: эфиопская версия/ - Francisco Maria Esteves Pereira

 Том 3. 1909. 646 страниц 
Тексты на арабском, геэз, сирийском языках
 I - История Ахудеммеха и Маруфы, митрополитов Яковитских Тикритских и Восточных; трактат Ахудеммеха / F. Nau,
 II - Опровержение Евтихия, Севиром (), епископом Ашмунейна / P. Chébli,
 III - Синаксарь арабских яковитов / René Basset,
 IV - «Sargis d'Aberga», иудео-христианские полемика / S. Grébaut et I. Guidi

 Том 4. 1908. 725 страниц 
Тексты на арабском, геэз, греческом, латинском, сирийском языках
 I - Кафедральные гомилии Севира Антиохийского. Traduction syriaque de Jacques d'Édesse ; publiée et traduite. Homélies LII-LVII / Rubens Duval, II - Самые древние памятники христианства, написанные на папирусе / C. Wessely,
 III - История несториан (Хроника Сиирта). Первая часть. (I) / Addaï Scher et J. Périer,
 IV - «Причина основания школ», Бар-Хадбшабба Арбайя ; texte syriaque publié et traduit / Addaï Scher,
 V - «Житие блаженного Пахомия» (une rédaction inédite des Ascetica) : texte grec des manuscrits Paris 881 et Chartres 1754 / avec une traduction de la version syriaque et une analyse du manuscrit de Paris suppl. grec 480 / J. Bousquet et F. Nau
 VI. «История святого Иоанна Крестителя, приписанная святому Марку Евангелисту»; texte grec publié avec traduction française [par F. Nau].
 VII. «Чудо Архистратига Михаила, бывшего в Колоссах: (история  святого Архиппа)», texte grec publié avec l'ancienne traduction Latine, composée au Mont Athos par le moine Léon (XIe-XIIe siècle), par F. Nau VIII. «Конфликт Севира, патриарха Антиохийского, по Афанасию ()»; эфиопский текст редактированный и переведённый Edgar J. Goodspeed ; with the remains of the Coptic versions by W.E. Crum

 Том 5. 1910. 807 страниц 
Тексты на арабском, армянском, сирийском языках
 I -  История патриархов Коптской церкви Александрии. III, Agathon to Michael I (766) Arabic text edited, translated and annotated by  B. Evetts,
 II - История несториан (Хроника Сиирта). Первая часть. (II), publiée par Addaï Scher ; traduite par Pierre Dib III - Синаксарь армянский Тер-Исраэла / publié et traduit par G. Bayan ; avec le concours de Max de Saxe. I, Mois de navasard IV - Агапий Манбиджский, «Китаб ал-'унван» («Книга заглавий»); éditée et traduite en français par Alexandre Vasiliev. Première partie (I) V - Les légendes syriaques d'Aaron de Saroug, de Maxime et Domèce, d'Abraham, maître de Barsoma et de l'empereur Maurice / texte syriaque édité et traduit par F. Nau. Les miracles de Saint Ptolémée / texte arabe édité et traduit par L. Leroy Том 6. 1911. 704 страниц 
Тексты на арабском, армянском, геэз, греческом, латинском, сирийском языках
 I - The hymns of Severus and others in the Syriac version of Paul of Edessa as revised by James of Edessa / E.W. Brooks,
 II - Синаксарь армянский Тер-Исраэла. II, Mois de hori / G. Bayan,
 III - Les trois derniers traités du livre des mystères du ciel et de la terre. texte éthiopien publié et traduit / S. Grébaut,
 IV - L'histoire des conciles de Sévère ibn al Moqaffa (second livre) / L. Leroy et S. Grébaut,
 V - Vie d'Alexandre l'Acémète. texte grec et traduction latine / E. de Stoop

 Том 7. 1911. 802 страниц 
Тексты на арабском, коптском, сирийском языках
 I - Traités d'Isaï le docteur et de Hnana d'Abiabène sur les martyrs, le vendredi d'or et les rogations, et de foi a réciter par les évéques nestoriens avant l'ordination / Addaï Scher,
 II - История несториан (Хроника Сиирта) (). Вторая часть (I) / Addaï Scher,
 III - Синаксарь эфиопов, месяцы: пайни, эпифи, месори / I. Guidi,
 IV - Kitab al-'Unvan = Histoire universelle / écrite par Agapius (Mahboub) de Menbidj ; editée et traduite en français. Seconde partie. (I)/ A.A. Vasiliev,
 V - The hymns of Severus and others in the Syriac version of Paul of Edessa as revised by James of Edessa (II) / E.W. Brooks

 Том 8. 1912. 780 страниц 
Тексты на арабском, греческом, сирийском языках
 I - Jean Rufus, Évëque de Maïouma - Plérophories, c'est-a-dire témoignages et révélations (contre le concile de Chalcédoine) version syriaque et traduction française / F. Nau,
 II - Les homiliae cathedrales de Sévère d'Antioche, version syriaque de Jacques d'Édesse. Homélies LVIII à LXIX, éditées et traduites en français / M. Briere,
 III - Агапий Манбиджский «Китаб ал-'унван» («Книга заглавий»). Часть вторая. (II) / A.A. Vasiliev,
 IV - La version arabe des 127 canons des apotres, texte arabe, en partie inédit, publié et traduit en français d'après les manuscrits de Paris, de Rome et de Londres / J. Périer et A. Périer,
 V - La didascalie de Jacob, première assemblée : texte grec, original du Sargis d'Aberga (P. O., III, 4) / F. Nau

 Том 9. 1913. 677 страниц 
Тексты на коптском, геэз, сирийском языках
 I - Le livre d'Esther, version éthiopienne / Francisco Maria Esteves Pereira,
 II - Les Apocryphes coptes: II, Acta Pilati / Dr E. Revillout,
 III - Le testament en Galilée de notre-seigner Jésus-Christ / L. Guerrier et S. Grébaut,
 IV - Le synaxaire Éthiopien: les mois de sanê, hamlê, nahasê et pâguemên / I. Guidi et S. Grébaut,
 V - La seconde partie de l'histoire ecclésiastique de Barhadbesaba 'Arbaïa et une controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens: texte syriaque édité et traduit / F. Nau

 Том 10. 1915. 674 страниц 
Тексты на арабском, латинском, сирийском языках
 I - Un martyrologie et douze Ménologes syriaques / F. Nau,
 II - Les Ménologes des Évangéliaires coptes-arabes / F. Nau,
 III - Le calendrier d'Aboul-Barakat: texte arabe, édité et traduit / Eug. Tisserant,
 IV - Les fêtes des melchites, par Al-Bîrounî; Les fêtes des coptes par Al-Maqrizi; Calendrier maronite par Ibn al-Qola'i. textes arabes édités et traduits / R. Griveau,
 V - История патриархов Коптской церкви Александрии. IV, Mennas I to Joseph (849) / B. Evetts
 VI - Ammonii Eremitae epistolae / syriace edidit et praefatus est Michael Kmoskó Index for tomes 1-10

 Том 11. 1915. 859 страниц 
Тексты на арабском, греческом, сирийском языках
 I - Kitab al-'Unvan. Histoire universalle écrite par Agapius (Mahboub) de Menbidj. Première partie. (II) / Al. Vasiliev,
 II - La vie de saint Luc le Stylite (879-979), texte grec édité et traduit / Fr. Vanderstuyf,
 III - Histoire d'Isaac, patriarche Jacobite d'Alexandrie de 686 à 689, écrite par Mina, évêque de Pchati ; texte copte édité et traduit en français / E. Porcher,
 IV - Ammonas, successeur de saint Antoine, textes grecs et syriaques édités et traduits / Fr. Nau,
 V - Le synaxaire arabe Jacobite: (rédaction copte). III, Les mois de toubeh et d'amchir. texte arabe publié, traduit et annoté / René Basset

 Том 12. 1919. 802 страниц 
 I - Кафедральные гомилии Севира Антиохийского: traduction syriaque de Jacques d'Édesse (suite). Homélies LXX à LXXVI, éditées et traduites en français par Maurice Brière II - Сборник писем  Севира Антиохийского: from numerous Syriac manuscripts. edited and translated by E.W. Brooks
 III - Histoire des sultans mamlouks, par Moufazzal ibn Abil-Fazaïl ; texte arabe publié et traduit en français par E. Blochet IV - Les miracles de Jésus. texte éthiopien publié et traduit par Sylvain Grébaut V - Eis epideixin tou apostolikou kerygmatos = The proof of the apostolic preaching : with seven fragments : Armenian version par S. Irenaeus ; edited and translated by Karapet ter Mekerttschian and S.G. Wilson ; with the co-operation of Prince Maxe of Saxony

 Том 13. 1919. 738 страниц 
Тексты на геэз, французском, латинском, сирийском языках
 I - Sargis d'Aberga, controverse Judéo chrétienne (fin). texte éthiopien publié et traduit / S. Grébaut,
 II - Documents pour servir a l'histoire de l'église Nestorienne: I. Quatre homélies de Saint Jean Chrysostome, II. Textes monophysites - Homélies d'Érechthios, Fragments divers, Extraits de Timothée Ælure, de Philoxène, de Bar Hébraeus, III. Histoire de Nestorius ..., Conjuration de Nestorius contre les migraines / textes syriaques édités et traduits / F. Nau,
 III - Logia et agrapha domini Jesu : apud Moslemicos scriptores, asceticos praesertim, usitata / collegit, vertit, notis instruxit Michaël Asin et Palacios. Fasciculus prior
 IV - История несториан (Хроника Сиирта). Вторая часть. (II) /  Addai Scher et Robert Griveau,
 V - Le troisième livre d'Ezrâ (Esdras et Néhémie cononiques) : version éthiopienne, editée et traduite en français / E. Pereira

 Том 14. 1920. 855 страниц 
Тексты на арабском, коптском, геэз, сирийском языках
 I - A collection of letters of Severus of Antioch, from numerous Syriac manuscripts / E.W. Brooks,
 II - The life of Abba John Kamé, Coptic text edited and translated from the Cod. Vat. Copt. LX. / M.H. Davis,
 III - Mufazzal Ibn Abil - Fazaïl. Histoire des sultans Mamlouks, texte arabe publié et traduit en français,
 IV - Sei scritti antitreistici in langua siriaca / G. Furlani,
 V - Les miracles de Jésus, texte Éthiopien publié et traduit en français / S. Grébaut
 "Index to the Letters of Severus and appendix (t. xii, fasc. 2 and t. xiv, fasc. 1)": p. [845]-855 (also numbered p. [481]-491)

 Том 15. 1927. 798 страниц 
Тексты на арабском, армянском, геэз, греческом, латинском языках
 I - Documents relatifs au concile de Florence. I, La question du Purgatoire à Ferrare. Documents I-VI / Louis Petit,
 II - Les trophées de Damas: controverse judéo-chrétienne du VIIe siècle / texte grec édité et traduit / G. Bardy,
 III - Синаксарь армянский Тер-Исраэла.: III, Mois de sahmi/ G. Bayan,
 IV - Sancti Philoxeni Episcopi Mabbugensis Dissertationes decem de uno e sancta Trinitate incorporato et passo / textum syriacum edidit latineque vertit Mauritius Brière. Dissertatio Ia et IIa V - Le synaxaire Éthiopien: les mois de mois de tahschasch, ter et yakatit. IV, Le mois de tahschasch / S. Grébaut

 Том 16. 1922. 862 страниц 
Тексты на арабском, армянском, греческом, латинском, сирийском языках
 I - Синаксарь армянский Тер-Исраэла.: IV, Mois de tré / G. Bayan,
 II - Синаксарь арабских яковитов (коптская редакция). IV, Les mois de barmahat, barmoudah et bachons / René Basset,
 III - Homélies mariales Byzantines: textes grecs / édités et traduits en Latin / M. Jugie,
 IV - La perle précieuse: traitant des sciences ecclésiastiques (chapitres I-LVI), par Jean, fils d'Abou-Zakariyâ, surnommé Ibn Sabâ` ; texte arabe publié et traduit / J. Périer,
 V - Кафедральные гомилии Севира Антиохийского (suite). Homélie LXXVII, texte grec édité et traduit en français, versions syriaques publiées pour la première fois / M.-A. Kugener & Edg. Triffaux

 Том 17. 1923. 857 страниц 
Тексты на арабском, геэз, греческом, латинском, сирийском языках
 I - Иоанн Эфесский. Жития восточных святых. I. / E.W. Brooks,
 II - Documents relatifs au concile de Florence. II, Oeuvres anticonciliares de Marc d'Éphèse : documents VII-XXIV / Mgr L. Petit,
 III - Синаксарь арабских яковитов (коптская редакция). V, Les mois de baounah, abib, mesoré et jours complémentaires / René Basset,
 IV - Les miracles de Jésus: texte éthiopien publié et traduit. III. / S. Grébaut

 Том 18. 1924. 833 страниц 
Тексты на армянском, коптском, греческом, сирийском языках
 I - Синаксарь армянский Тер-Исраэла.: V, Mois de kalotz / G. Bayan,
 II - Книга Иова: версия на бохерейском диалекте коптского языка / E. Porcher,
 III - Les plus anciens monuments du christianisme écrits sur papyrus: textes grecs édités, traduits et annotés. II. / C. Wessely,
 IV - Иоанн Эфесский. Жития восточных святых. II. / E.W. Brooks,
 V - Histoire de Yahya-ibn-Sa'ïd d'Antioche continuateur de Sa'ïd-ibn-Bitriq / J. Kratchkovsky & A. Vasiliev

 Том 19. 1926. 741 страниц 
Тексты на арабском, армянском, грузинском, греческом, латинском, сирийском языках
 I - Синаксарь армянский Тер-Исраэла. VI, Mois de aratz / G. Bayan,
 II - Иоанн Эфесский. Жития восточных святых. III. / E.W. Brooks,
 III - Homélies mariales Byzantines. II / M. Jugie,
 IV - Logia et agrapha Domini Jesu : apud Moslemicos scriptores, asceticos praesertim, usitata / collegit, vertit, notis instruxit Michaël Asin et Palacios. Fasciculus alter V - Le synaxaire Géorgien: rédaction ancienne de l'union arméno-géorgienne; publié et traduit d'après le manuscrit du Couvent Iviron du Mont Athos / N. Marr

 Том 20. 1929. 826 страниц 
Тексты на арабском, грузинском, латинском, сирийском языках
 I - Moufazzal Ibn Abil-Fazaïl. Histoire des sultans Mamlouks. texte arabe publié et traduit en français / E. Blouchet,
 II - Кафедральные гомилии Севира Антиохийского : traduction syriaque de Jacques d'Édesse. Homélies LXXVIII à LXXXIII / M. Brière,
 III - Старая грузинская версия Евангелия от Марка: from the Adysh Gospels with the variants of the Opiza and Tbet' Gospels; edited with a Latin translation / Robert P. Blake,
 IV - Livre de la lampe des ténèbres et de l'exposition (lumineuse) du service (de l'église), par Abû`l-Barakât connu sous le nom d'Ibn Kabar ; texte arabe édité et traduit / L. Villecourt, Mgr Tisserant, G. Wiet,
 V - Le synaxaire arabe Jacobite: (rédaction copte). VI, Additions et corrections ; Tables / F. Nau
 "Table des matières des tomes XI à XX": p. 796-826 (also numbered 6-38)

 Том 21. 1930. 870 страниц 
Тексты на армянском языке с параллельным французским переводом
 I-VI - Синаксарь армянский Тер-Исраэла. / publié et traduit par G. Bayan. VII, Mois de méhéki—Синаксарь армянский Тер-Исраэла. / publié et traduit par G. Bayan. VIII, Mois de areg—Синаксарь армянский Тер-Исраэла. / publié et traduit par G. Bayan. IX, Mois de ahékan—Синаксарь армянский Тер-Исраэла. / publié et traduit par G. Bayan. X, Mois de maréri—Синаксарь армянский Тер-Исраэла. / publié et traduit par G. Bayan. XI, Mois de margats—Синаксарь армянский Тер-Исраэла. / publié et traduit par G. Bayan. XII, Mois de hrotits—Синаксарь армянский Тер-Исраэла. / publié et traduit par G. Bayan. Jours avéleats Том 22. 1930. 888 страниц 
Тексты на арабском, греческом, церковнославянском, сирийском языках
 I - Путешествие Антиохийского Патриарха Макария III: арабский текст и французский перевод / Basile Radu,
 II - Кафедральные гомилии Севира Антиохийского : traduction syriaque de Jacques d'Édesse (suite). Homélies XCIX à CIII; éditées et traduites en français / Ignazio Guidi,
 III - Арабское житие святого Писентия, согласно текстам двух рукописей Национальной библиотеки Франции Arabe 4785, and Arabe 4794 / редакция с английским переводом / De Lacy O'Leary,
 IV - Le candélabre des sanctuaires de Grégoire Aboulfaradj dit Barhebraeus, отредактирована и переведена на французский язык / Jean Bakos,
 V - Мефодий Олимпийский "О свободе воли"; славянский и греческий тексты, отредактированы и переведены на французский язык / A. Vaillant

 Том 23. 1932. 771 страниц 
 I - Кафедральные гомилии Севира Антиохийского ; traduction syriaque de Jacques d'Édesse (suite). Homélies LXXXIV à XC; editées et traduites en français par Maurice Brière II - La première partie de l'Histoire de Barhadbesabba `Arbaïa; texte syriaque édité et traduit par F. Nau  III - Histoire de Yahya-ibn-Sa`ïd d'Antioche, continuateur de Sa`ïd-ibn-Bitriq; éditée et traduite en français par I. Kratchkovsky et A. Vasiliev. Fascicule II  IV - Les Paralipomènes, livres I et II : version éthiopienne; éditée et traduite par Sylvain Grébaut, d'après les manuscrits 94 de la Bibliothèque nationale et 35 de la collection d'Abbadie Том 24. 1933. 801 страниц 
Тексты на арабском, коптском, грузинском, греческом, латинском, церковнославянском языках
 I - Старая грузинская версия Евангелия от Матфея: редакция с латинским переводом / Robert P. Blake,
 II - Лекционарий Страстной седмицы: коптский текст с французским переводом, рукопись Add. 5997 du British Museum / O.H.E. Burmester,
 III - Le candélabre des sanctuaires de Grégoire Aboulfaradj dit Barhebraeus. II. / Ján Bakos,
 IV - Путешествие Антиохийского Патриарха Макария III. / Basile Radu,
 V - Синайский евхологий: славянский текст с греческим источниками и французский перевод / Jean Frek

 Том 25. 1943. 814 страниц 
Тексты на коптском, греческом, церковнославянском, сирийском языках
 I - Кафедральные гомилии Севира Антиохийского . Гомилии XCI — XCVIII / Maurice Brière,
 II - Лекционарий Страстной седмицы. II. / O.H.E. Burmester,
 III - Синайский евхологий. / Jean Frcek
 IV - Кафедральные гомилии Севира Антиохийского . Гомилии CIV — CXII / Maurice Brière

 Том 26. 1950. 720 страниц 
Тексты на арабском, геэз, грузинском, греческом, латинском, сирийском языках
 I - Синаксарь эфиопов / Sylvian Grébaut,
 II - Литургия святого Иакова / Dom B.-Ch. Mercier,
 III - Кафедральные гомилии Севира Антиохийского / Maurice Brière,
 IV - Старая грузинская версия Евангелия от Иоанна / Robert P. Blake, Maurice Brière,
 V - Путешествие Антиохийского Патриарха Макария III / Basile Radu

 Том 27. 1957. 626 страниц 
Тексты на армянском, грузинском, греческом, латинском, сирийском языках
 I-II - Ипполит Римский / Maurice Brière, Louis Mariès et B.-Ch. Mercier,
 III - Старая грузинская версия Евангелия от Луки / Maurice Brière,
 IV - Le candélabre du sanctuaire de Grégoire Aboul' Faradj dit Barhebraeus / François Graffini

 Том 28. 1959. 776 страниц 
Тексты на армянском, коптском, греческом, сирийском языках
 I — Les six centuries des «Kaphalaia Gnostica» d'Évagre le pontique / édition critique de la version syriaque commune et édition d’une nouvelle version syriaque, intégrale, avec une double traduction française par Antoine Guillaumont II — Кафедральные гомилии Севира Антиохийского / Ignaziole Pontique / Antoine Guillaumont,
 II — Le grand euchologe du Monastère Blanc / Emmanuel Lanne,
 III — Eznik de Kolb, de deo, édition critique du texte arménien / Louis Mariès et Charles Mercier,
 IV — Eznik de Kolb, de deo, traduction française, notes et tables / Louis Mariès et Charles Mercier Том 29. 1961. 869 страниц 
Тексты на грузинском, латинском, сирийском языках
 I - Кафедральные гомилии Севира Антиохийского. Introduction générale à toutes les homélies. Homélies CXX à CXXV éditées et traduites en français / Maurice Brière,
 II - Старая грузинская версия книги Пророков. Малые пророки. Критическое издание с латинским переводом / Robert Pierpoint Blake & Canon Maurice Brière,
 III - Старая грузинская версия книги Пророков. Исаия,
 IV - Старая грузинская версия книги Пророков. Иеремия,
 V - Старая грузинская версия книги Пророков. Иезекииль и Даниил

 Том 30. 1963. 894 страниц 
Тексты на армянском, грузинском, латинском, сирийском языках
 I - Hymnes de saint Éphrem conservées en version arménienne. Texte arménien, traduction latine et notes explicatives / Louis Mariès and Charles Mercier,
 II - Le candélabre du sanctuaire de Grégoire Aboulfaradj dit Bar Hebraeus. Septième base, Des démons / texte syriaque édité pour la première fois avec traduction française. / Micheline Albert,
 III - The old Georgian version of the Prophets [5], Apparatus criticus / Robert P. Blake et Maurice Brière,
 IV - Le candélabre du sanctuaire de Grégoire Aboulfaradj dit Bar Hebraeus. Cinquième base, Des anges / texte syriaque édité pour la première fois et traduction française / Antoine Torbey,
 V - La lettre à Patricius d'Édesse de Philoxène de Mabboug. édition critique du texte syriaque et traduction française / René Lavenant
 Table des matières des tomes XXI à XXX Том 31. 1966. 616 страниц 
 I. Le candélabre du sanctuaire de Grégoire Abou'lfaradj dit Barhebraeus. Quatrième base, De l'incarnation / texte syriaque édité pour la première fois avec traduction française par Joseph Khoury II. Les Canons d'Hippolyte / édition critique de la version arabe, introduction et traduction française par René-Georges Coquin III. Barsanuphius and John, questions and answer / critical edition of the Greek text with English translation by Derwas James Chitty

 Том 32. 1966. 490 страниц 
 I. Soma Deggua : antiphonaire du Carême, quatre premières semaines. fasc. 1-2. Texte éthiopien avec variantes—fasc. 3-4. Introduction, traduction française, transcriptions musicales / Velat, Bernard

 Том 33. 1966. 712 страниц 
 I. Études sur le Me`eraf, commun de l'office divin éthiopien / Velat, Bernard

 Том 34. 1968. 716 страниц 
 I. Me`eraf : commun de l'office divin éthiopien pour toute l'année / texte éthiopien avec variantes par Bernard Velat II. Homélies de Narsaï sur la création / édition critique du texte syriaque, introduction et traduction française par Philippe Gignoux Том 35. 1970. 692 страниц 
 I. «Иерусалимский армянский кодекс № 121. I, Введение в происхождение иерусалимской литургии в новом свете» /  Шарль Рену II. Le candélabre du sanctuaire de Grégoire Abou'lfaradj dit Barhebraeus. Dixième base, De la résurrection / texte syriaque édité pour la première fois avec traduction française par Élise Zigmund-Cerbü III. Кафедральные гомилии Севира Антиохийского / traduction syriaque de Jacques d'Édesse (suite). Homélies XLVI à LI / éditées et traduites en français par M. Brière et F. Graffin IV. Textes coptes relatifs à saint Claude d'Antioche. Four Coptic texts, with French translations, from the Coptic manuscript
 no. 587 in the Pierpont Morgan Library, New York.  French tr. / par Gérard Godron Том 36. ????. 676 страниц 
 I. Кафедральные гомилии Севира Антиохийского / traduction syriaque de Jacques d'Édesse (suite). Homélies XL à XLV / éditées et traduites en français par M. Brière et F. Graffin  II. Le codex arménien Jérusalem 121. II, Édition comparée du texte et de deux autres manuscrits / introduction, textes, traduction et notes par / Шарль Рену III. Кафедральные гомилии Севира Антиохийского / traduction syriaque de Jacques d'Édesse (suite). Homélies XXXII à XXXIX / éditées et traduites en français par M. Brière, F. Graffin et C.J.A. Lash     IV. Кафедральные гомилии Севира Антиохийского / traduction syriaque de Jacques d'Édesse (suite). Homélies XXVI à XXXI / éditées et traduites en français par M. Brière et F. Graffin Том 37. 1975. 179, lxx, 355 страниц 
 I. Кафедральные гомилии Севира Антиохийского / traduction syriaque de Jacques d'Édesse (suite). Homélies XVIII à XXV / éditées et traduites en français par M. Brière et F. Graffin II. Memre sur Nicomédie / Éphrem de Nisibe ; édition des fragments de l'original syriaque et de la version arménienne, traduction française, introduction et notes par Charles Renoux Том 38. 1976. 728 страниц 
 I. Гомилии против иудеев / Иаков Серугский ; édition critique du texte syriaque inédit, traduction française, introduction et notes par Micheline Albert  II. Кафедральные гомилии Севира Антиохийского / traduction syriaque de Jacques d'Édesse. Homélies I à XVII / éditées et traduites en français par M. Brière et F. Graffin ; avec la collaboration de C.J.A. Lash et J.-M. Sauget  III. Sancti Philoxeni Episcopi Mabbugensis Dissertationes decem de uno e sancta Trinitate incorporato et passo. II, Dissertationes 3a, 4a, 5a / textum syriacum ediderunt latineque verterunt M. Brière et F. Graffin  IV. Trois homélies syriaques anonymes et inédites sur L'Épiphanie / introduction, texte syriaque et traduction française par Alain Desreumaux Том 39. 1978. 764 страниц 
 I. Nouveaux fragments arméniens de l'Adversus haereses et de l'Epideixis / Irénée de Lyon ; introduction, traduction latine et notes par Charles Renoux II. Lettre de Sophrone de Jérusalem à Arcadius de Chypre : version syriaque inédite du texte grec perdu / introduction et traduction française par Micheline Albert ; avec la collaboration de Christoph von Schönborn III. La collection des lettres de Jean de Dalyatha / édition critique du texte syriaque inédit, traduction française, introduction et notes par Robert Beulay IV. Sancti Philoxeni Episcopi Mabbugensis Dissertationes decem de uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Memre contre Habib). III, Dissertationes 6a, 7a, 8a / édition critique du texte syriaque inédit et traduction française par M. Brière et F. Graffin Том 40. 1979. 723 страниц 
 I. Narsai's metrical homilies on the Nativity, Epiphany, Passion, Resurrection, and Ascension : critical edition of Syriac text / English translation by Frederick G. McLeod
 II. Sancti Philoxeni Episcopi Mabbugensis Dissertationes decem de uno e sancta Trinitate incorporato et passo. IV, Dissertationes 9a, 10a / édition critique du texte syriaque inédit et traduction française par M. Brière et F. Graffin III. Le candélabre du sanctuaire de Grégoire Abou'lfaradj dit Barhebraeus. Douzième base, Du paradis : suivie du Livre des rayons, traité X / texte syriaque édité pour la première fois avec traduction française par Nicolas Séd Том 41. 1984. 533 страниц 
 I. Sancti Philoxeni Episcopi Mabbugensis Dissertationes decem de uno e sancta Trinitate incorporato et passo (Memre contre Habib). V, Appendices: Tractatus, Refutatio, Epistula dogmatica, Florigelium / édition critique du texte syriaque inédit et traduction française par M. Brière et F. Graffin  II. Barsabée de Jérusalem sur le Christ et les églises / Michel van Esbroeck
 III. Le candélabre du sanctuaire de Grégoire Abou'lfaradj dit Barhebraeus. Onzième base, Du judgement dernier / texte syriaque édité pour la première fois avec traduction française par Nicolas Séd  IV. Homélies anonymes du VIe siècle : dissertation sur le Grand-Prêtre, homélies sur la pécheresse I, II, III / édition du texte syriaque inédit, introduction et traduction française par François Graffin Том 42. Homélies sur Job : version arménienne. I-XXIV / Hésychius de Jéruslaem ; édition, introduction et notes par Charles Renoux—Brefs chapîtres sur la Trinité et l'Incarnation / Al-Safi ibn al-'Assal ; introduction, texte arabe et traduction, avec un index-lexique exhaustif par Khalil Samir Том 43. La chaîne arménienne sur les Épîtres catholiques. I, La chaîne sur l'Épître de Jacques / Charles Renoux—Le candélabre de Grégoire Abou'lfaradj dit Barhebraeus. Neuvième base, Du libre arbitre / texte syriaque édité pour la première fois avec traduction française par Paul-Hubert Poirier—Le synaxaire éthiopien. Mois de maskaram / édition critique du texte éthiopien et traduction par Gérard Colin—Шесть праздничных гомилий  в прозе /Иаков Серугский Jacques de Saroug ; édition critique du texte syriaque, introduction et traduction française par Frédéric Rilliet Том 44. 1989 Le synaxaire éthiopien. Mois de teqemt / édition critique du texte éthiopien et traduction par Gérard Colin—La chaîne arménienne sur les Épîtres catholiques. II, La chaîne sur les Épîtres de Pierre / par Charles Renoux—Le synaxaire éthiopien. Mois de hedar / édition critique du texte éthiopien et traduction par Gérard Colin / «Иерусалимский	лекционарий в Армении čašoc‘. I, Введение и список манускриптов». / Шарль Рену Том 45. Le synaxaire éthiopien. Mois de terr / édition critique du texte éthiopien et traduction par Gérard Colin—Lettre sur les trois étapes de la vie monastique / Joseph Hazzaya ; édition critique du texte syriaque et introduction par Paul Harb, François Graffin ; avec la collaboration de Micheline Albert—Le synaxaire éthiopien. Mois de Yakkatit / édition critique du texte éthiopien et traduction par Gérard Colin—Martyre de Pilate / édition critique de la version éthiopienne et traduction française par Robert Beylot Том 46.La chaîne arménienne sur les Épîtres catholiques. III, La chaîne sur la première épitre de Jean / par Charles Renoux—Le synaxaire éthiopien. Mois de maggabit / édition critique du texte éthiopien et traduction française par Gérard Colin—Le synaxaire éthiopien. Mois de miyazya / édition critique du texte éthiopien et traduction française par Gérard Colin Том 47. 
A metrical homily on holy Mar Ephrem / by Mar Jacob of Sarug ; critical edition of the Syriac text, translation and introduction by Joseph P. Amar—La chaîne arménienne sur les épîtres catholiques. IV. La chaîne sur 2-3 Jean et Jude / par Charles Renoux—Le synaxaire éthiopien. Mois de genbot / édition critique dy texte éthiopien et traduction française par Gérard Colin—Histoire de Yahya ibn Sa`id d'Antioche / édition critique du texte arabe préparée par Ignace Kratchkovsky ; et traduction française annotée par Françoise Micheau et Gérard Troupeau Том 48. 1999 Atti di Banadlewos (1303-1400) / edizione del testo etiopico e traduzione italiana di Osvaldo Raineri— «Иерусалимский	лекционарий	 в Армении čašoc‘. II, Синоптическое	издание	самых	древних	свидетельств». / Шарль Рену — Le synaxaire éthiopien. Index généraux ; Annexes / par Gérard Colin—The life of Timothy Kakhusht / two Arabic texts edited and translated by John C. Lamoreaux and Cyril Cairala

 Том 49. 2004 L'homélie sur l'église du Rocher / attribuée à Timothée Ælure (2 v.) — / Иерусалимский	 лекционарий в Армении čašoc‘. III, Самый	древний	киликийский	лекционарий: Ереван	832 / Шарль Рену

 Том 50. 2008 Грузинская литургическая	гимнография. Сборник гимнов	св.	Саввы (V - VIII	века). I. От Лазаревой субботы до Пятидесятницы / Шарль Рену''

Примечания

Ссылки 
 ◆ Восточная патрология (PO)
 Оглавление Patrologia Orientalis 
 A list of older volumes of the  Patrologia Orientalis – with links to PDF's of many volumes at archive.org.
 Patrologia Syriaca vol. 1
 Patrologia Syriaca vol. 2
 Patrologia Orientalis (PO) PDF's at Roger Pearse
 Восточная патрология на сайте Тверской Митрополии

Издания исторических источников
Литература на латинском языке
Патрология
Книжные серии